Чемпионат Японии по фигурному катанию 2007—2008 годов — соревнование по фигурному катанию среди японских спортсменов, 76-й по счету чемпионат Японии. Он проходил в городе Кадома с 26 по 28 декабря 2007 года. Фигуристы соревновались в мужском и женском одиночном катании и в спортивных танцах на льду. Победители отбирались на Чемпионат Четырёх континентов и Чемпионат мира 2008 года.

Результаты

Мужчины

Женщины

Танцы на льду 

Других участников не было.

Ссылки 
 2007-2008 Japan Figure Skating Championships

Чемпионаты Японии по фигурному катанию
2007 год в фигурном катании
2008 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2007/2008
Декабрь 2007 года
Спорт в Японии в 2007 году